Жи́зненная си́ла:

 Жизненная сила (философия) — оживляющая сила природы.

В культуре
 Жизненная сила (фильм) — фантастический фильм ужасов режиссёра Тоуба Хупера (1985).
 Жизненная сила (комикс) — графический роман Уилла Айснера (1988).